Vendelbo har flere betydninger:

 En person fra Vendsyssel (se også vendelbomål)
 Vendelbo (adelsslægt) – en uddød jysk adelsslægt